Příjmení Holas nosí více různých osobností:

 Karel Holas (* 1961) – český houslista, člen skupiny Čechomor
 Karel Holas (voják) (1913–1944) – český voják
 Pavel Holas (1968–2015) – český malíř, varhaník a pedagog
 Václav Josef Holas (1917–1982) – český římskokatolický duchovní
 Zuzana Holasová (* 1950) – česká právnička a spisovatelka

Externí odkazy